Лопатников — русская фамилия; женская форма Лопатникова.

Известные носители 
 Лопатников, Виктор Алексеевич (род. 1941) — российский государственный и политический деятель, дипломат.
 Лопатников, Дмитрий Леонидович (род. 1961)— российский учёный географ, сын Л.И. Лопатникова.
 Лопатников, Леонид Исидорович (1923—2014) — российский экономист, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, ветеран Великой Отечественной войны, автор Экономико-математического словаря.
 Лопатников, Николай Львович (1903—1976) — американский композитор российского происхождения.

